Se også 711 (tal)

Begivenheder 
 Maurernes indtrængen i Spanien indledte reconquistaen.

Født

Dødsfald 

 

11
Artikler om enkelte år